Termenul „Spitzenberg” se poate referi la:

Munte cu altitudine de 665 m la Kuchen (Gemeinde) in Baden-Württemberg
Cetatea Spitzenberg o ruină lângă Kuchen
Gottfried von Spitzenberg  (lat. Gottfridus I de Pisenberg; n.1132; † 8. iulie 1190 în Antiohia) a fost un sfetnic al lui Barbarossa
Hans Karl von Zessner-Spitzenberg (1885–1938) un jurist austriac, victimă a nazismului

Vezi și
Spitzberg
Insula Spitzbergen ce aparține de Svalbard